Peba, uma marca de artigos desportivos

Animais
Camorim-peba
Marreca-peba
Tatu-peba

Localidades

Pontal do Peba
Praia do Peba

Desambiguação